Pfedelbach steht für:
 Pfedelbach, Gemeinde im Hohenlohekreis, Baden-Württemberg 
 Pfedelbach (Ohrn), im Unterlauf auch Schleifbach genannt, linker Zufluss durch die gleichnamige Gemeinde zur Ohrn bei Öhringen